Europamesterskaberne i standhåndbold 2013 var det ottende EM i strandhåndbold for mænd og kvinder, og slutrunden med deltagelse af 13 herre- og 13 kvindehold blev afviklet i Randers i Danmark i perioden 9. – 14. juli 2013.

Mænd

Indledende runde 

De 13 hold var inddelt i to grupper med henholdsvis seks og syv hold, som hver spillede en enkeltturnering alle-mod-alle. De fire bedste hold i hver gruppe gik videre til hovedrunden om placeringerne 1-8. De resterende hold gik videre til trøstrunden om 9.- til 13.-pladserne.

Gruppe A

Gruppe B

Hovedrunde 

De fire bedste hold fra hver indledende gruppe (i alt otte hold) blev inddelt i to nye grupper med fire hold i hver, hvor de igen spillede alle-mod-alle, idet kampe fra den indledende runde mellem hold fra samme gruppe dog blev overført til hovedrunden. Alle otte hold gik videre til kvartfinalerne, og i hovedrunden spillede de således udelukkende om seedninger til kvartfinalerne.

Kvinder

Indledende runde 

De 13 hold var inddelt i to grupper med henholdsvis seks og syv hold, som hver spiller en enkeltturnering alle-mod-alle. De fire bedste hold i hver gruppe gik videre til hovedrunden, hvor der blev spillet om placeringerne 1-8, mens de øvrige hold i hver gruppe gik videre til placeringsrunden om 9.- til 13.-pladserne.

Gruppe A

Gruppe B

Placeringsrunde 

De to, henholdsvis tre lavest placerede hold fra hver indledende gruppe spillede om 9.- til 13.-pladsen i placeringsrunden. De fem hold spillede en enkeltturnering alle-mod-alle, bortset fra at resultater af indbyrdes opgør mellem hold fra samme indledende gruppe blev overført til placeringsrunden, så holdene ikke skulle mødes igen.

Hovedrunde 

De fire bedste hold fra hver indledende gruppe (i alt otte hold) blev inddelt i to nye grupper med fire hold i hver, hvor de igen spillede alle-mod-alle, idet kampe fra den indledende runde mellem hold fra samme gruppe dog blev overført til hovedrunden. Alle otte hold gik videre til kvartfinalerne, og i hovedrunden spillede de således udelukkende om seedninger til kvartfinalerne.

Gruppe I

Gruppe II

Slutspil 

De otte hold fra hovedrunden spillede kvartfinalerne om fire pladser i semifinalerne. De fire tabere af kvartfinalerne spillede placeringskampe om 5.- til 8.-pladsen.

Rangering

Kilder / eksterne henvisninger 
 2013 Men's ECh Beachhandball  
 2013 Women's ECh Beachhandball  

2013
Håndbold i 2013
Håndboldkonkurrencer i Danmark
Sport i Randers